Carl Carstensen er navnet på flere personer:

 Carl Carstensen (redaktør) (1837-1922) – dansk redaktør og politiker (Hans Carl Emil Carstensen)
 Carl Carstensen (søofficer) (1863-1940) – dansk søofficer (Carl Vilhelm Edvard Carstensen)